Herkules – łaciński odpowiednik greckiego Heraklesa, mitycznego herosa
 Herkules – imię
 Herkules (1623-1651) – członek monakijskiej rodziny książęcej
 Herkules – gwiazdozbiór

Filmy 
 Herkules (Le fatiche di Ercole) – włosko-hiszpański film z 1958 roku
 Herkules (Hercules) – amerykański animowany film z wytwórni Disneya z 1997 roku
 Herkules (Hercules) – amerykański film z 2014
 Herkules (The Mighty Hercules) – kanadyjski telewizyjny serial animowany wyemitowany premierowo w latach 1963–1966
 Herkules (Hercules: The Legendary Journeys) – amerykański serial telewizyjny wyemitowany premierowo w latach 1995–1999
 Herkules (Hercules: The Animated Series) – amerykański telewizyjny serial animowany wyprodukowany przez The Walt Disney Company, wyemitowany premierowo latach 1998−1999
 Herkules – polski serial telewizyjny z 2022

Transport 
 Herkules – amerykański wojskowy samolot transportowy
 Herkules – polski statek, holownik ratowniczy

Zobacz też 
 
 Hercules
 Uchwyt Herkulesa